CZN est un code qui peut faire référence à :
 , dans la région de recensement de Valdez-Cordova, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports